Лагода — славянская фамилия и топоним:

Фамилия 
 Лагода, Алла Вячеславовна (род. 1937) — артистка балета, педагог педагог-балетмейстер.
 Лагода, Антон Иванович (1816—1876) — литератор, действительный статский советник.
 Лагода, Иван Григорьевич (1759—1843) — российский государственный деятель, тульский губернатор в 1816 году.
 Лагода, Иван Иванович — полковник Российской империи, кавалер ордена Святого Георгия.
 Лагода, Виталий Евгеньевич — геолог, автор книг и научных работ.
 Лагода, Константин Иванович (1813—1868) — генерал-майор Российской Империи, кавалер ордена Святого Георгия.
 Лагода, Наталья Васильевна (1974—2015) — российская и украинская эстрадная певица, модель.
 Лагода, Павел Семёнович (1896—?) — красноармеец 2-го кавалерийского полка отдельной кавалерийской бригады Г. И. Котовского.
 
 Лагода, Ян (1801—1871) — лужицкий поэт, писатель, переводчик и общественный деятель.

Двойная фамилия 
 Лагода-Шишкина, Ольга Антоновна (1850—1881) — российская художница, жена художника Ивана Шишкина.

Герой фильма 
 Семен Лагода — главный герой фильма «Ключи от неба».

Топоним 
 Лагода — посёлок, Сергиевский район, Самарская область.

См. также 
 Лагоды
 Лагодов
 Улица Лагоды
 Лагодовская